Топонимы:
 Протасовка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области. 
 Протасовка — приток Черёмухи, река в Ярославской области
Другое:
 Протасовка — диета